Municipio de Hancock puede referirse a los siguientes municipios en Estados Unidos:

Municipio de Hancock (condado de Osborne, Kansas)
Municipio de Hancock (condado de Hancock, Illinois)
Municipio de Hancock (condado de Plymouth, Iowa)
Municipio de Hancock (condado de Houghton, Míchigan)
Municipio de Hancock (condado de Carver, Minnesota)